Alternativa per Suècia (del seu nom en suec Alternativ För Sverige), partit polític de Suècia
 Association of Football Statisticians, organització que recopila dades estadístiques relatives al món del futbol
 Arxius Federals Suïssos, arxius nacionals de Suïssa
 Associació Francesa de Sociologia, societat acadèmica dels professionals de la sociologia de França
 American Field Service, organització sense ànim de lucre dedicada a programes d'intercanvi d'estudiants
 AFS Film (de l'acrònim amb els prenoms dels seus fundadors Asaf-Ferzan-Siddik), empresa productora cinematogràfica de Turquia
 Sinusitis al·lèrgica micòtica (del seu nom en anglès Allergic Fungal Sinusitis), sinusitis d'origen al·lèrgic
 Air Force Station, aeroport militat de les Forces Aèries dels Estats Units
 Espectroscòpia de fluorescència (del seu nom en anglès Atomic Fluorescence Spectroscopy), tècnica d'espectroscòpia que analitza la fluorescència
 AFS (aeronàutica) (del seu nom en anglès Aeronautical Fixed Service), servei de telecomunicació entre punts fixos usat per a la navegació aèria
 AFS (automoció) (del seu nom en anglès Advanced Front-lighting System), sistema d'adaptació dels fars d'automòbil
 Andrew File System, sistema de fitxers desenvolupat a la Universitat Carnegie Mellon
 Apple File System, sistema de fitxers desenvolupat per Apple Inc
 AFS també és l'acrònim de Sud-àfrica, estat de l'Àfrica
 Afs també és l'abreviatura plural de l'afgani, moneda oficial de l'Afganistan
 afs també és el codi ISO 639-3 del crioll afroseminola, llengua criolla parlada pel seminoles negres a l'Amèrica del Nord